Mohsin Johar Al-Khaldi, gyakran egyszerűen csak Mohsin Al-Khaldi (1988. augusztus 16. –) ománi labdarúgó, a Saham SC középpályása.

Jegyzetek

További információk 

Mohsin Al-Khaldi - GOAL.com
Mohsin Al-Khaldi - FootballDatabase.eu
Mohsin Al-Khaldi - KOOORA
Mohsin Al-Khaldi - 2015-ös Ázsia-kupa

1988-ban született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek